A La Liga 1949–1950-es szezonja volt a bajnokság tizenkilencedik kiírása. A bajnokságban 14 csapat vett részt, a győztes az Atlético de Madrid lett. Ez volt a klub harmadik bajnoki címe.

Résztvevők

Végeredmény

La Liga szezonok
Spanyol 1
Spanyol 1